Fredag har flere betydninger.

 Det engelske ord for Fredag

Litteratur 
 Friday (fiktiv person) – en figur fra Robinson Crusoe
 Friday (tegneseriefigur) – en figur i 2000 AD comics
 Friday (roman) – en novelle af Robert A. Heinlein
 Friday Caliban – en figur i A Series of Unfortunate Events

Film og TV 
 Friday (film) – en film fra 1995 med rapperen Ice Cube
 Friday: The Animated Series – en tv-serie baseret på ovennævnte film
 Fridays (tv-serie) – en amerikansk komedie tv-serie der blev sendt kortvarigt i April 1980
 Joe Friday – en fiktiv politibetjent i tv-serien Dragnet

Musik 
 Friday (opera) eller  – er en opera af Karlheinz Stockhausen
 Friday (soundtrack) – soundtracket til ovennævnte film
 "Friday" – en sang af Ice Cube til ovennævnte soundtrack
 Friday (album) – et album af Christine Milton
 "Friday" (sang af Daniel Bedingfield)
 "Friday" (sang af Rebecca Black)
 "Friday" – en sang af Goldspot
 "Friday" – en sang af Phish fra Round Room
 "Friday" – en sang af Plies fra The Real Testament
 "Friday" – en sang af Sunny Day Real Estate fra Sunny Day Real Estate
 "Friday" – en sang af Joe Jackson fra I'm the Man
 "Friday" – en sang skrevet af Ellie Greenwich og Tony Powers

Personer med efternavnet 
 David Friday (1876-1945) – amerikansk pædagog
 Gavin Friday (født 1959) – irsk sanger, komponist og maler
 Hershel Friday (1922-1994) – amerikansk jurist
 Linda Friday, (født 1971) – amerikansk pornoskuespiller; se Friday (pornoskuespiller)
 Mike Friday (født 1972) – engelsk rugbyspiller
 Nancy Friday (født 1933) – amerikansk forfatter
 Pat Friday (født 1921) – amerikansk sanger
 Robin Friday (1952–1990) – engelsk fodboldspiller
 Tim Friday (født 1961) – amerikansk ishockeyspiller
 William C. Friday (født 1920) – amerikansk pædagog

Se også 
 Fredag den 13. – en dag der traditionelt anses som uheldig
 Girl Friday
 HMS Friday – en vandrehistorie om et skib